Федерико Фаджин (; , Виченца, Италия) — итальянский физик и электротехник. Один из изобретателей микропроцессора. Изобрёл технологию кремниевого затвора, на основании которой Intel начала производить микросхемы. Фаджин возглавлял проект 4004 (MCS-4) и группу разработчиков первые пять лет микропроцессорных разработок Intel.

Биография 
Федерико Фаджин родился в Виченце, Италия. Окончил с красным дипломом физический факультет Университета Падуи.

В 19 лет, после окончания Высшей технической школы Алессандро Росси в Венеции, Фаджин поступил на работу в компанию Olivetti, где участвовал в разработке и внедрении микрокомпьютера. После окончания университета работал в SGS Fairchild (сейчас STMicroelectronics) в Аграте-Брианце, где разработал первую МОП-структуру. В 1968 году переехал в США, в Пало-Альто и устроился на работу в Fairchild Semiconductor, где разработал технологию создания кремниевых МОП-структур с самосовмещённым затвором — основу всех современных компьютерных КМОП-микросхем. Во время работы в Fairchild Фаджин также выпустил первую коммерческую интегральную микросхему изготовленную по технологии МОП с кремниевым самосовмещённым затвором, Fairchild 3708.

С 1970 года работает в Intel, где ещё в 1969-м Тед Хофф со  и заказчиком Масатоси Симой, сформулировали новую архитектуру для семейства калькуляторов компании Busicom. Фаджин был нанят в качестве руководителя проекта для реализации такой архитектуры. Он создал новую методологию для разработки микросхем с произвольной логикой с помощью так называемого кремниевого затвора и применил несколько нововведений в проектировании, которые позволили собрать микропроцессор в одной микросхеме. Он также разработал проект микросхемы и логики вместе с набором микросхем 4004 семейства (MCS-4). Он построил прибор, чтобы доказать, что 4004 может быть использована для приложений отличных от калькуляторов, и успешно перевёл первый микропроцессор в самостоятельный продукт (1970—1971). Во время разработки проекта ему помогали только Масатоси Сима, приехавший из Японии, чтобы проверить ход работ, и оставшийся помочь, и несколько техников. Фаджин также убедил Роберта Нойса провести переговоры об исключительных правах на 4004, для того чтобы открыть продажи 4004, который первоначально был разработан исключительно для Busicom.

Награды 
 Премия Маркони (1988)
 Премия Уоллеса Макдауэлла (1994)
 Премия Киото (1997)
 Национальная медаль США в области технологий и инноваций (2009), высшая награда США за достижения, связанные с техническим прогрессом.

Примечания

Литература

См. также 
 4004
 Zilog

Ссылки 
 Процессор Intel 4004 празднует 40-летие
 “How we made the microprocessor” by Federico Faggin. Nature Electronics, Vol. 1, January 2018. Published online: 8 January 2018

Выпускники Падуанского университета
Награждённые Национальной медалью США в области технологий и инноваций
Иммигрировавшие в США из Италии
Изобретатели Италии
Инженеры Италии
Предприниматели Италии
Изобретатели XX века
Инженеры XX века
Предприниматели XX века
Персоналии:Кремниевая долина
Персоналии:Fairchild
Сотрудники Intel
Лауреаты премии Маркони
Лауреаты премии Уоллеса Макдауэлла
Лауреаты премии Киото